SEA puede referirse a: 
 Sistema de Evaluación de Aprendizaje, en Uruguay
 Sociedad Española de Astronomía.
 Società Esercizi Aeroportuali, empresa aeroportuaria de Italia.
 Sociedad Entomológica Aragonesa.
 Statistical Energy Analisys, un método para el cálculo de vibraciones.
 Sindicato Empresarial Alavés, confederación alavesa de empresas. Véase Confebask.
 Sistema Electrónico Autodidáctico, cuento de ciencia ficción escrito por Anatoly Dneprov.
 Servicio de Evaluación Ambiental, en Chile

Siglas